Весе́нняя — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги расположенный в посёлке Железнодорожный городского округа Подольск Московской области, неподалёку от посёлка Леспроект и микрорайона Климовск города Подольск 

Две боковые пассажирские платформы. Ранее носил название 48 км. Время следования электропоезда до Курского вокзала — 1 час 11 минут.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Подольск